(qui signifie « porc-épic plat ») est un genre éteint d’amphibiens temnospondyles. 

Ces espèces avaient une grande voile dorsale, semblable à celles de synapsides non apparentés tels que Dimetrodon et Edaphosaurus. Il a vécu il y a environ 300 millions d'années, pendant une période située à la limite du Carbonifère et du Permien, au Texas et dans d'autres États du Sud des États-Unis.

Une seule espèce est rattachée au genre, .

Description 
Platyhystrix avait un corps compact, atteignant  de long y compris la queue. Ses pattes courtes et robustes indiquent une vie principalement terrestre. Son crâne était grand et fortement construit, en forme de tête de grenouille. Ses vertèbres dorsales étaient exceptionnellement allongées ; elles devaient supporter une voile couverte de peau. Cette structure était utilisée probablement pour la régulation thermique, comme chez d'autres animaux d'apparence similaire, tels que les pélycosaures Dimetrodon et Edaphosaurus. Le dos de Platyhystrix était également recouvert de plaques dures et épaisses, semblables à celles de ses proches parents du genre Cacops.

Paléobiologie 
Platyhystrix a sans doute été la proie de plus grands temnospondyles tels que Eryops, ou celle de plus grands reptiles carnivores, qui sont devenus plus nombreux dans le climat plus sec du Permien.

Cladogramme dans Dissorophoidea

Publication originale 
 Genre Platyhystrix :
 
  Espèce Platyhystrix rugosus sous le taxon Ctenosaurus rugosus :

Bibliographie 
  D. Palmer (ed.), « The Marshall Illustrated Encyclopedia of Dinosaurs and Prehistoric Animals », Londres, Marshall Éditions, 1999,  .

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques 

 Genre Platyhystrix :
 
 
 Espèce Platyhystrix rugosus :
 
 

Genre de temnospondyles (nom scientifique)
Amphibien du Permien
Amphibien du Carbonifère
Paléontologie aux États-Unis
Taxon fossile décrit en 1910
Taxon fossile décrit en 1911
Dissorophidae